Jméno a příjmení James Ward (zkrácená forma jména „Jim“, „Jimmy“, „Jamie“) nosí více osobností:

Sport 
James Ward (tenista) (* 1987) – britský tenista
Jamie Ward (* 1984) – anglicko-severoirský fotbalista 
Jim Ward (trenér) (* 1948) – trenér amerického fotbalu
Jim Ward (baseballista) (1855–1886) – baseballista 
Jimmy Ward (1906–1990) – kanadský hokejista

Vojenství a politika 
James Allen Ward (1919–1941) – novozélandský pilot
James H. Ward (1806–1861) – velitel v Americké občanské válce
James Hugh Ward (1853–1916) – americký kongresman za stát Illinois
James Kewley Ward (1819–1910) – kanadský politik

Další 
James Clifton Ward (1843–1880) – anglický geolog
James Harvey Ward (* 1978) – americký herec
James J. Ward (* 1889) – americký letec
James Ward (umělec) (1769–1859) – umělec
James Ward (psycholog) (1843–1925) – psycholog a filosof
James Ward-Prowse (* 1994) – anglický profesionální fotbalista